Chazara – rodzaj motyla
 Chazara – miejscowość w Uzbekistanie